Ваутла де Хименез има више значења:

 Општина Ваутла де Хименез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Ваутла де Хименез (Ваутла де Хименез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику